Centraal laboratorium voor de bloedtransfusiedienst (Nederland)
 Centrum voor Lokaal Bestuur (Nederland)
 Centrum voor Leerlingenbegeleiding (Vlaanderen)
 Configurable Logic Block, zie FPGA (digitale elektronica);